Сюй Чао (; род.  в Китае) — китайский профессиональный трековый велогонщик.

Достижения 

 2013
 1-й  Командный спринт, Чемпионат Азии
 3-й  Спринт, Восточноазиатские игры
 2014
 2-й  Командный спринт, Азиатские игры
 2-й  Командный спринт, Чемпионат Азии
 2015
 3-й  Командный спринт, Чемпионат Азии
 2016
 2-й  Cпринт, Кубок мира (Гонконг)
 Чемпионат Азии
 2-й  Командный спринт
 2-й  Cпринт
 2-й  Кейрин

Ссылки 
 Сюй Чао на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Китая
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азиатских игр по велоспорту